Locomotiva FS 899 (I), ex RA 201
Locomotiva FS 899 (II), ex kkStB 294